Randal MacDonnell peut se référer à :

 Randal MacDonnell († 1636),  d'Antrim, chef de clan et propriétaire terrien ;
 Randal MacDonnell (1609-1683),  d'Antrim, homme politique anglais ;
 Randal MacDonnell (1911-1977),  d'Antrim, président du comité nord-irlandais du National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty.